Lepechinia — рід від багаторічних трав до чагарників, часто ароматичних, що населяють Америку від Каліфорнії до Чилі; зростають часто в горах.

Біоморфологічна характеристика 
Листки від цілісних до зубчастих, часто зморшкуваті. Суцвіття кінцеві й часто пахвові волотистий складний зонтик нещільних (1)3 до багатоквіткових щитків. Квітки від великих до дуже дрібних. Чашечка від ± актиноморфної до слабко 2-губої, 5-лопатевої (3/2). Віночок слабо 2-губий, 5-лопатевий (2/3), білий, жовтуватий, від пурпуруватого до червоного або синій, частки часто майже рівні або передня частка більша, трубка від циліндричної до дзвінчастої, іноді коротша за чашечку. Тичинок 4. 2n = 32, 66.

Використання 
Деякі види використовуються в лікарських цілях або як декоративні рослини.

Види 
Рід містить 47 видів: 

 Lepechinia annae (Taub. ex Schwacke) Brade
  Epling
  Epling
  (Lam.) Epling
  (Kunth) Epling
  (Benth.) Epling
  Epling
  (Ortega) Epling
  (Molina) R.Morales
  J.R.I.Wood
  Epling
  (Benth.) Epling
  J.A.Hart
  Mart.Gord. & Lozada-Pérez
  (Benth.) Epling
  (Greene) Epling
  Epling
  Epling
  (Regel) Epling
  (A.Gray) Epling
  (Briq.) Epling
  (Benth.) Epling
 (Rusby) Epling
 (Ramamoorthy, Hiriart & Medrano) B.T.Drew, Cacho & Sytsma
 Epling & Mathias
 Lepechinia mecistandrum(Donn.Sm.) H.K.Moon
 (S.Schauer) Epling
 (Walp.) Epling
 (Epling) Epling
 (Benth.) Epling
 (Fernald) Epling
 J.R.I.Wood & J.M.Mercado
 (Kunth) Epling
 (Benth.) Epling
 S.Boyd & Mistretta
 Epling & Mathias
 (Lindl.) Epling
 (Kunth) Epling
 (Schltdl.) Vatke
 Epling
 (A.St.-Hil. ex Benth.) Epling
 (Benth.) Epling
 (Briq.) Epling
 J.R.I.Wood
 (Benth.) Epling
 J.R.I.Wood
 ''Henrickson, Fishbein & T.Van Devender

Примітки 

Глухокропивові
Роди рослин